Гресь — українське прізвище.

 Гресь Алла Василівна (1952) — радянська хокеїстка на траві та українська футбольна тренерка. Заслужений тренер України та Білорусі.
 Гресь-Арсеньєв Марко Вікторович (1968) — український художник-графік, тележурналіст, сценарист.
 Гресь Віктор Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гресь Віктор Степанович (1939) — український режисер, сценарист, актор, Народний артист України (2000).
 Гресь Вікторія Юріївна (1964) — українська дизайнерка одягу.
 Гресь Володимир Анатолійович (1962) — Голова Черкаської обласної ради (з 28 квітня 2006), Заслужений економіст України.
 Гресь Ганна
 Гресь Ганна Вікторівна (1969) — український тележурналіст, режисер.
 Гресь Ганна Леонідівна (1990) — українська акторка і блогерка.
 Гресь Світлана Миколаївна — письменниця, голова Житомирської обласної організації Національної спілки письменників України, кавалерка ордена княгині Ольги.

Примітки 

Українські прізвища